Pajkan Teheran – irański klub piłkarski
 Pajkan Teheran – irański klub siatkarski